Gotland kan syfta på:

 Gotland – ett landskap och ö
 Region Gotland
Gotlands kommun
 Gotlands län
 Gotlands läns landsting
 Gotlands läns valkrets
 Gotlands tingsrätt
 Gotland (tidning) – en tidigare tidning på Gotland
 Gotland Runt, kappsegling
 SR Gotland, radiostation
 Rederi AB Gotland, rederi
 Destination Gotland, rederi
 Högskolan på Gotland och Gotlands folkhögskola
 Sparbanken Gotland, sparbank
 M/S Gotland, flera färjor
 Gotland Ring, motorbana
 Gotland Grand National, endurotävling
 Gotland Game Awards, spelmässa
 Blå Gotland, hårdost
 Team Gotland Volleyboll
 Gotlands nation, flera olika studentnationer
 Gotlands järnväg

Militär 
 Gotland-klass, en svensk ubåtsklass
 , flera olika örlogsfartyg
 Gotlands militärdistrikt
 Gotlands garnison
 Gotlands regemente – flera regementen
 Underhållsgrupp Gotland
 Göta pansarlivgardes kompani på Gotland
 Gotlands artilleriregemente
 Gotlands kustartilleriregemente
 Gotlands militärkommando
 Gotlands luftvärnskår
 Gotlands infanteriregemente
 Gotlands nationalbeväring